Pinios (griechisch Πηνειός, Transkription aus dem Altgriechischen Peneios) ist der Name
 des Hauptflusses der griechischen Region Thessalien, siehe Pinios
 des mythischen Namensgebers des Flusses, siehe Peneios (Mythologie)
 eines Flusses in der griechischen  Landschaft Elis, siehe Pinios (Peloponnes)
 einer Gemeinde in der griechischen Region Westgriechenland, siehe Pinios (Gemeinde)